Guanajato se poate referi la

 Guanajuato (stat Mexic), unul din cele 31 de state federale constituente ale Mexicului
 Guanajuato, Guanajuato, capitala statului omonim
 Guanajuato (râu), râu care curge prin statul omonim

Nume proprii